Caraffa bezeichnet:
 Caraffa di Catanzaro, eine italienische Stadt
 ein altes Volumen- und Gewichtsmaß, siehe Caraffa (Einheit)

Caraffa ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio von Caraffa (1646–1693), kaiserlich-habsburgischer Feldmarschall
 Girolamo Caraffa (1564–1633), spanischer und kaiserlicher Feldmarschall italienischer Abstammung

Siehe auch:
 Carafa (Adelsgeschlecht) und dessen Angehörige: Carafa